Birdsall – wieś w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Ryedale
 Birdsall – miasto w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany